Le tournoi de tennis de Bois-le-Duc est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier III, se dispute à Rosmalen du 16 au .

Ruxandra Dragomir remporte le simple dames. En finale, elle bat Miriam Oremans, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eva Melicharová et Helena Vildová.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 1997
Tennis en juin 1997